Pojem clonění má vícero významů:

 polotón – tiskařská technika tvorby odstínů šedi pomocí pravidelného rozmístění černých bodů různé velikosti
 různě nastavená clona v optickém přístroji – jeden z nastavitelných parametrů objektivu při expozici snímku
 znemožnění přihrávky - ve sportu blokování spoluhráče soupeře, prevence